WKT ist Abkürzung von
Well known text-Format, siehe Simple Feature Access
Weltkorporationstag, Treffen von Studentenverbindungen 
WKT Raster, Erweiterung zur Unterstützung von PostGIS

Abkürzung